Gertner ist der Familienname folgender Personen:

 Ala Gertner (1912–1945), polnische Widerstandskämpferin
 Christoph Gertner (um 1575–nach 1623), deutscher Maler
 Christoph Gertner von Gartenberg (1626–1689), deutscher Jurist und Sprachlehrer
 Johan Vilhelm Gertner (1818–1871), dänischer Maler
 Peter Gertner (um 1495/1500–nach 1541), deutscher Maler

Siehe auch:
 Gärtner (Begriffsklärung)
 Gärttner